Letter, een schriftteken;
 LETTERS, een briefroman van de Amerikaanse schrijver John Barth;
 Letters (Ross-shire), een dorp in Ross-shire, Schotland.
 Letters (Lucas & Steve), een nummer van het Nederlandse dj-duo Lucas & Steve uit 2020